Roman Jebavý e Andrés Molteni erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme a questa edizione. Jebavý ha fatto coppia con Matwé Middelkoop perdendo in semifinale contro Philipp Oswald e Filip Polášek, mentre Molteni ha fatto coppia con Leonardo Mayer perdendo al primo turno contro Oliver Marach e Jürgen Melzer.

In finale Oswald e Polášek hanno sconfitto Sander Gillé e Joran Vliegen con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (quarti di finale)
  Philipp Oswald /  Filip Polášek (campioni)

  Roman Jebavý /  Matwé Middelkoop (semifinale)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (finale)

Wildcard 

  Nicolás Massú /  Moritz Thiem (primo turno)

  Lucas Miedler /  Sebastian Ofner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Generali Open 2019